

Джерела 
 

Округ Ґаланта
1326 у Європі